Убийство 9-летней Елены Закотновой произошло 22 декабря 1978 года. 24 декабря в городе Шахты Ростовской области, рядом с мостом через реку Грушевку, был обнаружён её труп. Как показала экспертиза, неизвестный совершил с девочкой половой акт в разных формах, причинив ей разрывы влагалища и прямой кишки, а также нанёс три проникающих ножевых ранения в живот. Смерть девочки, тем не менее, наступила от механической асфиксии — её задушили. Эксперт предположил, что Лена была убита ещё в день своего исчезновения (родители обратились в милицию 22 декабря), не раньше 18:00. На момент убийства Лена училась во втором классе.

Дело об убийстве Елены Закотновой стало одним из самых противоречивых и обсуждаемых в истории советской и российской криминалистики. За совершение этого преступления были осуждены вначале Александр Кравченко, затем Андрей Чикатило, но впоследствии оба приговора были отменены (в отношении первого — полностью (посмертно), в отношении последнего — исключён эпизод). До сих пор неизвестно точно, кто совершил это убийство, и не произошла ли в данном случае судебная ошибка.

Подозреваемый № 1. Александр Кравченко 
Убийство ребёнка, да ещё с особой жестокостью, сопряжённой с половым насилием, требовало немедленного раскрытия. На дело бросили одного из опытнейших местных сыщиков — старшего следователя советника юстиции Ижогина. Почти сразу определился главный подозреваемый.

В тот же день, когда был найден труп Лены, милиция задержала местного жителя Александра Петровича Кравченко (23.02.1953 г. р.), ранее судимого за схожее убийство. В 1970 году Кравченко был осуждён в Херсоне за изнасилование и убийство несовершеннолетней девочки. 13 июля 1970 года в состоянии алкогольного опьянения он изнасиловал и убил 10-летнюю Галину Ципляк. Она зашла к нему домой, он её задушил, уже у мёртвой выколол глаза, а тело закопал в огороде. Преступление было очень быстро раскрыто, и в ноябре 1970 года Херсонским областным судом Кравченко был приговорён к 10 годам лишения свободы (будучи несовершеннолетним, расстрелу он не подлежал). Кравченко оказался в колонии, отбыл в ней 6 лет, затем определением Белозерского районного народного суда Херсонской области он был условно освобождён из мест лишения свободы. Далее он должен был отбыть часть наказания на исправительных работах.

Кравченко жил ближе всех к месту преступления. Александр Кравченко после своего условно-досрочного освобождения в 1976 году был направлен в спецкомендатуру Артемовского района г. Шахты, работал в десятом строительном управлении, в бригаде штукатуров. Взял в жёны женщину с ребёнком, в 1979 г. жена ждала появления ребёнка уже от Александра. Но задержанный показал, что 22 декабря 1978 года он после окончания работы зашёл домой к своему знакомому и примерно в 18:15 пришёл к себе домой, где и находился до конца дня. Алиби подтвердили его жена Галина и их знакомая — Т. Гусакова, находившиеся с ним весь вечер после 18:00. 27 декабря 1978 года Александр Кравченко был освобождён.

Повторный арест Кравченко 

23 января 1979 года Кравченко совершил кражу у своего соседа. 24 января сотрудники милиции нашли похищенное на чердаке в доме Кравченко. В тот же день его арестовали. Кравченко тут же сознался в краже. Работники уголовного розыска вновь вернулись к версии о причастности Кравченко к убийству Лены Закотновой.

Журналист Виктор Бут так описывает ситуацию:

По подозрению в соучастии в краже была арестована жена Кравченко. Там ей сказали, что её подозревают в соучастии в убийстве Лены. Запуганная женщина быстро поменяла свои показания относительно убийства, и ситуация стала не в пользу её мужа. В скором времени под давлением милиции показания поменяла и вторая свидетельница. Опять же под давлением в феврале Кравченко собственноручно написал 2 заявления, где он подробно описывал убийство. 1 марта 1979 года Кравченко отказался от признания, заявив, что его принудили к этому. Но спустя месяц он вновь сознаётся в убийстве. Спустя пять месяцев уже в судебном следствии он отказался от признаний, заявив:

Позже он в очередной раз (как позже было доказано, под давлением) признался в убийстве. 16 августа 1979 года Ростовским областным судом Кравченко был приговорён к смертной казни.

Апелляции 

Кравченко и его адвокаты обжаловали приговор. Кравченко утверждал, что невиновен, а признание из него «выбили». В ноябре 1979 года Верховный Суд РСФСР вернул дело на доследование. В мае 1980 года Ростовский областной суд вернул дело на доследование. В декабре 1980 года коллегия Верховного Суда РСФСР отменила смертный приговор. При этом был оставлен в силе приговор за совершённую кражу — 5 лет лишения свободы. Но бабушка убитой В. Закотнова стала оспаривать приговор и требовала жесткого наказания для убийцы её внучки, и ей в этом повезло. Уголовное дело ещё дважды возвращалось судом на дополнительное расследование, отменяя состоявшиеся решения. В деле было много белых пятен, показания Кравченко постоянно путались, были предложения проверить других лиц на совершение преступления (чего сделано не было).

23 марта 1982 года Ростовский областной суд, в третий раз рассмотрев дело, снова приговорил Кравченко к смертной казни. В мае того же года коллегия Верховного Суда РСФСР оставила приговор без изменения. В ноябре 1982 года Президиум Верховного Совета РСФСР и соответствующая комиссия Президиума Верховного Совета СССР отклонили ходатайство о помиловании. 5 июля 1983 года  расстреляли.

Подозреваемый № 2. Анатолий Григорьев 
8 января 1979 года в Новочеркасске повесился некий Анатолий Григорьев, 50 лет от роду, уроженец города Шахты. 31 декабря, накануне Нового года, в трамвайном парке, работником которого он был, Григорьев, будучи сильно пьян, хвастался коллегам, что он, мол, зарезал и задушил девочку, про которую «писали в газетах». Рабочие знали, что «у Тольки по пьяни фантазия просыпается», а потому ему не поверили. Однако Григорьев, видимо, ожидал, что эти нетрезвые откровения ему ещё откликнутся. Приехав к дочери в Новочеркасск, он очень переживал, много пил, плакал, клялся, что никого не убивал, а возвёл на себя напраслину. Дождавшись, когда дочь ушла на работу, Григорьев повесился в туалете.

Пересмотр дела 

С 1981 года по 1990 год в Ростове и Ростовской области произошло более 50 убийств с особой жестокостью, на сексуальной почве. Жертвами, как правило, становились дети и женщины. Убийства в лесополосах происходили постоянно, поэтому в декабре 1985 года началась проходящая под контролем ЦК КПСС операция «Лесополоса» — пожалуй, самое масштабное оперативное мероприятие, когда-либо проводившееся советскими и российскими правоохранительными органами. За всё время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тыс. человек, были даже использованы военные вертолёты, чтобы патрулировать железнодорожные пути и прилегающие к ним лесополосы. Специальную оперативную группу, занимающуюся делом убийцы из лесополосы, возглавлял Виктор Бураков, который обратился к психиатру Александру Бухановскому с просьбой составить психологический портрет преступника. Бухановский сразу отверг версии о том, что убийца психически болен, маргинален или гомосексуален. По его мнению, преступник был обычным, ничем не примечательным советским гражданином, с семьёй, детьми и работой.

Сотрудницы милиции, одетые в штатское, в качестве приманки постоянно ездили на электричках. Трасса Таганрог — Донецк — Ростов — Сальск на всём протяжении контролировалась работниками милиции. Руководство следствием взял на себя Исса Костоев, занимавший должность заместителя начальника следственной части Прокуратуры РСФСР.

20 ноября 1990 года по подозрению в убийствах был арестован Чикатило. 28 ноября (по другим данным, 30 ноября) Чикатило признался в убийствах и начал давать показания. Его обвиняли в 53 убийствах, он же признался в 56. Тут и всплыло дело об убийстве Елены Закотновой. Чикатило признался в убийстве Елены Закотновой. Вот что он сказал на следствии:

Несмотря на признание Чикатило, для пересмотра дела по убийству Закотновой этого было недостаточно. Бригада Костоева активно взялась за этот эпизод, собирая улики для отмены приговора в отношении Кравченко, но этого было мало для Верховного Суда. Параллельно с этим шло расследование остальных убийств Чикатило, но самому первому эпизоду было уделено самое большое внимание. В 1991 году после долгой и тяжёлой следственной работы приговор по делу Кравченко был отменён (до этого три ходатайства об отмене приговора по делу Кравченко были отклонены), несмотря на протесты целого ряда чиновников.

Подозреваемый № 3. Андрей Чикатило 
Андрей Чикатило был обвинён в 53 убийствах, среди которых было и убийство Елены Закотновой. При этом было отмечено, что показания Чикатило по первому убийству постоянно путались, противоречили друг другу. Было также и отмечено неэтичное поведение Костоева: его подчинённые отмечали, что начальник до начала суда с удовольствием давал интервью о раскрытии преступлений (что противоречит презумпции невиновности), а также критиковал следователей, ведших дело Закотновой в 1978 году.

Дело Чикатило по обвинению в убийстве 53 человек (сам же он сознался в 56) было передано в суд. На одном из первых же судебных заседаний 21 апреля 1992 года происходит скандал. Чикатило отказался от своих показаний и не признал, что хоть как-то причастен к убийству Закотновой (не отказываясь при этом от всех остальных обвинений). Исса Костоев предположил, что ростовские власти решили себя обелить и надавили на Чикатило, требуя отказаться от первого убийства. Скандал усугублялся тем, что Костоев уже дал несколько интервью, где убедительно говорил, что Чикатило виновен в убийстве Елены Закотновой. Репутация Иссы Костоева оказалась под серьёзным ударом. А вскоре при оглашении обвинительного заключения по делу Чикатило один из двух гособвинителей А. Куюмджи отказался обвинять Чикатило в убийстве Закотновой, считая его вину недоказанной. Его заменили на другого прокурора.

Кроме того, у адвоката Чикатило было припасено несколько аргументов в пользу невиновности Чикатило в убийстве Закотновой. Адвокат Чикатило, М. Хабибуллин:

Доследование 

15 октября 1992 года при оглашении приговора Ростовский областной суд признал Чикатило виновным в убийстве 52 человек, в том числе и Елены Закотновой. В 1994 году Чикатило был расстрелян. Но к моменту казни суд отменил приговор по делу Закотновой, и Чикатило был признан невиновным по этому эпизоду. Таким образом, и Александр Кравченко, и Андрей Чикатило признаны невиновными в убийстве Елены Закотновой. Никто более не привлекался виновным по делу Елены Закотновой, и дело остаётся нераскрытым.

Мнения 
Александр Перлин, следователь, который когда-то вёл дело Александра Солоника, считает, что Кравченко был виновен в убийстве Закотновой, и вся шумиха вокруг этого дела была создана Костоевым для собственного пиара.

Аналогичного мнения о виновности Кравченко придерживается сотрудник уголовного розыска Анатолий Евсеев, участвовавший в задержании Чикатило и следствии по его делу. По его мнению, Чикатило, проживая неподалёку от места убийства и будучи очень внушаемым, мог стать свидетелем следственного эксперимента с Кравченко, слышать о подробностях убийства и в какой-то момент сам поверить, что Закотнову убил он. В то же время Евсеев предполагает, что это убийство стало для Чикатило «отправной точкой».

Дело об убийстве Елены Закотновой стало предметом для спекуляций и споров в обсуждении вопроса смертной казни. Противники смертной казни неоднократно заявляли о «двух невиновных расстрелянных по делу Чикатило», несмотря на то, что расстрелян был только Кравченко, и то многие подвергают его невиновность сомнению. Некоторыми исследователями выдвигаются предположения, что Чикатило совершил около 3 убийств, а остальные убийства были приписаны ему с целью повысить раскрываемость, и что за большинство убийств, совершённых в «Лесополосе», из реальных убийц никто не ответил.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Нераскрытые убийства в СССР
Декабрь 1978 года
События 22 декабря
Шахты (город)
1978 год в Ростовской области
Убийства девочек
Убийства, совершённые в 1978 году
Судебные ошибки
Андрей Чикатило